Molnár Gusztáv (1948–) romániai magyar filozófus, politológus
 Molnár Gusztáv (1986–) szlovákiai magyar színművész